Mese – unità di tempo, suddivisione dell'anno
Mese – comune della provincia di Sondrio, in Italia
Mese – città dello Stato Kayah, in Birmania
Via Mese – antica via principale di Costantinopoli